Once a Thief (Once a Thief) – film britannico del 1935 diretto da George Pearson
Lo sfruttatore (Once a Thief) – film statunitense del 1950 diretto da W. Lee Wilder
L'ultimo omicidio (Once a Thief) – film franco-statunitense del 1965 diretto da Ralph Nelson
Once a Thief (Zong heng si hai) – film di Hong Kong del 1991 diretto da John Woo
Soluzione estrema (Once a Thief) – film statunitense del 1996 diretto da John Woo
Once a Thief – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1996 al 1998
Once a Thief – romanzo del 2002 di Kay Hooper